Maeso puede estar vinculado o referido a:

Personas 
 Antonio Maeso (1979-), piloto de motociclismo español.
 Carlos María Morales Maeso (1970-), futbolista uruguayo (ya retirado) y entrenador de fútbol.
 Cristina Maeso (1949-), también conocida como María Cristina Maeso Valiño, abogada y política uruguaya, militante del Partido Nacional.
 David Gonzalo Maeso (1902-1990), orientalista y hebraísta español.
 Jesús Maeso de la Torre (1949-), escritor, conferenciante, y articulista español.
 Julián Maeso, músico español.